Thorildsplan (Stockholm), een parkje in Stockholm
Thorildsplan (metrostation), het nabij gelegen metrostation